miejscowości w Bułgarii:
 Bezmer – wieś w obwodzie Dobricz
 Bezmer – wieś w obwodzie Jamboł